

Letteratura 
 L'Aleph – libro di racconti dello scrittore Jorge Luis Borges del 1949.
Aleph – romanzo di Paulo Coelho del 2011

Linguistica 
Aleph – prima lettera dell'alfabeto fenicio

Matematica 
Aleph – simbolo usato in matematica per indicare la cardinalità del numerabile

Musica 
Aleph – album in studio di Gesaffelstein del 2013
Aleph – gruppo italo-disco italiano attivo negli anni '80
Aleph - The Cult Club – Locale e club storico della scena new wave italiana.

Televisione 
Aleph - film del 2000 diretto da Gianni Lepre

Altro 
Aleph – droga allucinogena 
Aleph – altro nome con cui è nota la setta Aum Shinrikyō